Il Mouhoun è un fiume dell'Africa occidentale, noto anche come Volta Nero. Dal fiume prendono nome anche:

 la Provincia di Mouhoun, in Burkina Faso
 la Regione di Boucle du Mouhoun, in Burkina Faso